Илья́ Серге́евич Кли́мкин (род. 15 августа 1980, Москва) — российский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Чемпион мира среди юниоров 1999 года, бронзовый медалист чемпионата Европы 2004 года и трёхкратный серебряный медалист чемпионатов России (2003, 2004 и 2006 год).

Карьера 
Был членом олимпийской сборной команды России по фигурному катанию на Олимпиаде в Турине, где занял 11 место. В 1999 году являлся основным претендентом на победу в зимней Универсиаде, однако в соревнованиях участия не принял.

Илья — первый фигурист, исполнивший два разных четверных прыжка (сальхов и тулуп) в одной программе (на этапе серии Гран-при: Nebelhorn Trophy 1999). Он также один из немногих фигуристов, исполняющих вращения как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

По окончании любительской карьеры в 2007 году он некоторое время выступал в шоу Ильи Авербуха, а также был солистом балета на льду «Imperial Ice Stars». В настоящее время работает тренером.

На телеканале Eurosport комментирует соревнования по фигурному катанию.

Спортивные достижения 

 WD = снялся из-за травмы

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998

Примечания

Ссылки 

 Профиль спортсмена на портале FSNews 
 Ilia Klimkin Linkcollection 
 Фан-клуб И. Климкина

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 15 августа
Фигуристы России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Тренеры по фигурному катанию России